Алтин Асир ( — «Золотий вік») може означати:

 «Алтин Асир» — орден, державна нагорода Туркменістану. 
 Алтин Асир  — оператор стільникового зв'язку Туркменістану. 
 Алтин Асир  — національна платіжна система Туркменістану. 
 Алтин Асир  — туркменський футбольний клуб з Ашгабату. 
 Алтин Асир  — штучне водоймище на півночі Туркменістану. 
 Алтин Асир — спеціалізований магазин Міністерства текстильної промисловості Туркменістану в Ашгабаті.
 Алтин Асир  — ринковий комплекс, побудований в житловому масиві Чоганли, в Туркменістані.
 Алтин Асир — головний телеканал Туркменістану.
Алтин Асир — залізнична станція в Туркменістані.
Алтин Асир  — кондитерське підприємство.

Примітки